Les Quatre Vérités est une pièce de théâtre de 1954.
 Les Quatre Vérités est un film de 1962.
 Les 4 Vérités est un hebdomadaire créé en 1994.
 Les Quatre Vérités est une interview télévisée diffusée au sein de Télématin.
 Les quatre nobles vérités sont un enseignement central du bouddhisme.
Les Quatre Vérités est un roman de fantasy publié en 2012.

Voir aussi 
 4 (nombre)
 Vérité